Bahamas
 New Providence – isola
 Stati Uniti d'America
 New Providence – città della Contea di Hardin, Iowa
 New Providence – borough della Contea di Union, New Jersey